Наталья Анатольевна Березовая (род. 20 августа 1973 года, Фрязино, Московская область) — российский режиссёр-мультипликатор, сценарист, художник-аниматор.

Биография 
Родилась в городе Фрязино  года, с 1980 по 1988 годы занималась в изостудии Фрязино, с 1988 по 1992 годы в Ивантеевском механико-технологическом техникуме по специальности «Модельер-конструктор изделий из трикотажа», с 1994 по 1996 годы в Лицее анимационной кинематографии № 333. Работала с 1992 по 1994 годы на фабрике «Детская одежда» размножителем лекал, модельером конструктором.

Наталья Березовая работает в рисованой анимации, часть работ сделала в сотрудничестве с Александром Татарским. Принимала участие в создании рекламных роликов, входила в жюри международных фестивалей.

С 1996 по 2003 год — художник-аниматор и режиссёр студии «Аргус», с 2003 года — на студии «Пилот» (сделала несколько фильмов для сериала «Гора Самоцветов»).

Семья 
Замужем, двое детей.

Общественная позиция 
В марте 2014 г. подписала письмо «Мы с Вами!» КиноСоюза в поддержку Украины.

Фильмография

Режиссёр 
 1997 — Дети в небе Кёльна
 1997 — Маргарита
 1999 — История кота со всеми вытекающими последствиями
 2000 — Моя жизнь
 2004 — Про барана и козла («Гора самоцветов»)
 2006 — Непослушный медвежонок
 2007 — Гордый мыш
 2008 — Про Василия Блаженного
 2012 — Сказ хотанского ковра
 2014 — Робот Виталий — видеоклип на песню группы «Несчастный случай»
 2014—2017 — Поросёнок (мультсериал)
 2015 — Совы нежные
 2017 — Аниматанго
 2018—2021 — Фееринки (мультсериал)

Сценарист 
 2004 — Про барана и козла
 2004 — Зинина прогулка
 2010 — Салон красоты (мультсериал «Куми-Куми»)

Награды 
 2000 — МКФ «Крок»: приз жюри за лучший детский фильм («История Кота со всеми вытекающими последствиями»)
 2001 — МКФ «Крок»: приз в категории фильмов для детей («Моя жизнь»)
 2005 — Приз VII Международного фестиваля «Сказка» за самый смешной фильм («Про барана и козла»)
 2005 — 3 место конкурса анимации на IX Всероссийском Фестивале Визуальных Искусств во Всероссийском Детском Центре «Орлёнок» («Про барана и козла»)
 2006 — Специальное упоминание детского жюри 17-го Международного фестиваля анимационных фильмов «Анимафест» (Загреб, Хорватия, июнь 2006)(«Про барана и козла»)
 2009 — Гран-при в номинации «Анимация» на 13 Фестивале визуальных искусств в «Орлёнке» («Про Василия Блаженного»)
 2009 — Второе место на VI Международном благотворительном фестивале «Лучезарный ангел» («Про Василия Блаженного»)
 2009 — Диплом I степени «За оригинальное решение житийной темы» от жюри XIV Международного фестиваля «Радонеж» («Про Василия Блаженного»)
 2010 — Первое место на VIII Международном фестивале православного кино «Покров» («Про Василия Блаженного»)
 2013 — Диплом жюри «За яркий художественный образ» ОРФАК в Суздале («Сказ хотанского ковра»)
 2013 — Приз зрительских симпатий XVI Международного фестиваля анимационных фильмов «Анимаевка» в Могилеве («Сказ хотанского ковра»)
 2013 — Второе место программы «Премьеры» VII Большого Фестиваля Мультфильмов («Сказ хотанского ковра»)
 2014 — Приз зрительских симпатий — X Всемирный Фестиваль анимационных фильмов в Варне (Болгария)(Поросёнок-нянька).
 2014 — Большой Фестиваль Мультфильмов : детское жюри отметило Самый лучший фильм/эпизод сериала — Поросёнок: Нянька и Поросёнок: Картошка.
 2014 — XII Фестиваль анимационных искусств «Мультивидение» в Санкт-Петербурге — профессиональное жюри: Приз «За самый весёлый фильм» («Поросёнок: Няня»)
 2018 — Приз за лучший сериал «Фееринки» ОРФАК в Суздале (эпизод «Буря в доме»)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Натальи Березовой
 
 Наталья Березовая на сайте Аниматор.ру
 Наталья Березовая — Архив новостей
 Интервью с Натальей Березовой. Журнал «Престиж», 2007/12.
 Упоминания в прессе

Мультипликаторы России
Режиссёры мультипликации
Персоналии:Пилот ТВ

Выпускники Театрального художественно-технического училища
Подписавшие обращение «Мы с вами!» КиноСоюза